Coppa Acerbo 1933 je bila štiriindvajseta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 15. avgusta 1933 na dirkališču Circuito di Pescara.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 62
|  Luigi Fagioli
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo P3
| 12 
| 2:09:09.6
| 14
|-
! 2
| 52
|  Tazio Nuvolari
| Privatnik
| Maserati 8CM
| 12
| 2:11:35.6
| 11
|-
! 3
| 38
|  Piero Taruffi
| Privatnik
| Maserati 8CM
| 12
| 2:11:38.8
| 6
|-
! 4
| 34
|  Achille Varzi
| Privatnik
| Bugatti T51
| 12
| 2:13:34.6
| 5
|-
! 5
| 28
|  Earl Howe
| Privatnik
| Bugatti T51
| 12
| 2:23:28.0
| 3
|-
! 6
| 26
|  Lelio Pellegrini
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 11
| +1 krog
| 2
|-
! 7
| 58
|  Walter Grosch
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 10
| +1 kroga
| 13
|-
! 8
| 48
|  »Mlle. Hellé-Nice«
| Privatnik
| '''Bugatti T35C
| 9
| +3 krogi
| 9
|-
! Ods
| 30
|  René Dreyfus
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 10
| Poškodba
| 4
|-
! Ods
| 46
|  Goffredo Zehender
| Privatnik
| Maserati 8CM
| 9
| Trčenje
| 8
|-
! Ods
| 24
|  Giuseppe Campari
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo P3
| 8
| Trčenje
| 1
|-
! Ods
| 60
|  Whitney Straight
| Privatnik
| Maserati 26M
| 8
| 
| 12
|-
! Ods
| 50
|  Pietro Ghersi
| Scuderia Capredoni
| Alfa Romeo Monza
| 5
| 
| 10
|-
! Ods
| 42
|  Robert Brunet
| Privatnik
| Bugatti T51
| 4
| 
| 7
|-
! Ods
| 66
|  Baconin Borzacchini
| Privatnik
| Maserati 8C-3000
| 0
| 
| 16
|-
! Ods
| 64
|  Eugenio Siena
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 0
| 
| 15
|-
! DNS
| 26
|  Silvio Rondina
| Privatnik
| O.M. 665S
|  
| 
| 
|}

Viri
 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933